Ел Баросито има више значења:

 Ел Баросито (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Баросито (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику